Thyra von Dänemark ist der Name folgender Personen:

 Thyra von Dänemark (Prinzessin, 1853) (1853–1933), Prinzessin von Dänemark, Prinzessin von Großbritannien und Irland, Prinzessin von Hannover
 Thyra von Dänemark (Prinzessin, 1880) (1880–1945), dänische Prinzessin